Onderdistrict in Indonesië
 Huta Bargot (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Huta Bargot (Barumun Tengah), een plaats in het regentschap Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Huta Bargot (Sosopan), een plaats in het regentschap Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra